Három csapat küzdött oda-vissza mérkőzéseken. A csoportgyőztes jutott ki a világbajnokságra.

Táblázat

Csapat eredmények

Szövetségi kapitány:  Sepp Herberger

Szövetségi kapitány:  Peter Doherty

UEFA3